Miejscowości we Francji:
 Aunay-sous-Crécy – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Eure-et-Loir
 Crécy-au-Mont – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Aisne
 Crécy-Couvé – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Eure-et-Loir
 Crécy-en-Ponthieu – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Somme, miejsce bitwy pod Crécy
 Crécy-la-Chapelle – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Sekwana i Marna 
 Crécy-sur-Serre – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Aisne
 Estrées-lès-Crécy – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Somme
 Montigny-sur-Crécy – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Aisne

Inne:
 bitwa pod Crécy